Fiorano al Serio – comune italiano in provincia di Bergamo.
 Fiorano Canavese – comune italiano nella città metropolitana di Torino.
 Fiorano Modenese – comune italiano in provincia di Modena.
 Fiorano (Roma) – località nel comune di Roma Capitale.
 Circuito di Fiorano – è un tracciato privato di proprietà della Ferrari, usato dalla stessa per i test delle proprie vetture.
 Ferrari 599 GTB Fiorano – automobile sportiva prodotta dalla casa automobilistica italiana Ferrari a partire dal 2007.